Die folgende Liste enthält die Seehäfen Niedersachsens an der Nordsee und den von den Gezeiten betroffenen Flüssen.

Weblinks  
 Niedersachsen Ports (offizielle Website der landeseigenen Niedersachsen Ports GmbH & Co. KG) 
 Aktuelles + Pressemitteilungen

Siehe auch 
 Liste von Seehäfen
 Nordsee#Menschliche Nutzung

Niedersachsen, Seehafen
!Niedersachs
!